Kinston (Alabama)
Kinston (Carolina do Norte)

Desambiguações de topônimos